Kiss Lajos
 Kiss Lajos (1797–1869) ügyvivő, igazságügyminiszteri tanácsos
 Kiss Lajos (1813–1867) császári és királyi tanfelügyelő, iskolatanácsos
 Kiss Lajos (1814–1885) ügyvéd, polgármester, országgyűlési képviselő, vasúti igazgató
 Kiss Lajos (1849–1912) főreáliskolai tanár
 Kiss Lajos (1855–1938) kereskedelmi iskolai tanár, igazgató
 Kiss Lajos (1864–1945) festőművész, rajztanár
 Kiss Lajos (1888–1943) nyomdász, kommunista forradalmár, író
 Kiss Lajos (1881–1965) néprajzkutató, régész, művészettörténész
 Kiss Lajos (1900–1982) népzenekutató, zenetörténész
 Kiss Lajos (1922–2003) nyelvész, szlavista, az MTA tagja
 Kiss Lajos (1934–2014) kajakozó
 Kiss Lajos (1940) evezős
 Kiss Lajos (1951–2011) labdarúgóedző
 Kiss Lajos katonatiszt
 Kiss Lajos (1939–1995) Mikola Sándor-díjas pedagógus, kémia-fizika szakos vezető tanár
 Kiss Lajos (1945) egyetemi oktató, építészmérnök
 Kiss Lajos szinkronrendező, rendezőasszisztens
 Kiss Lajos operatőr

hasonló nevűek
 Kiss Lajos István (1811–1889) premontrei pap, jószágkormányzó, kanonok, perjel
 Debreceni Kiss Lajos, Kiss Lajos (1902–1951) cigányprímás
 Marjalaki Kiss Lajos (1887–1972) régész, földrajztudós

Jegyzetek